és una jugadora de bàsquet catalana. Ha jugat al Charlotte 49ers women's basketball de la NCAA Division I dels Estats Units. Actualment juga a l'equip del Cadí la Seu.

També ha participat en els combinats juvenils de la selecció femenina de bàsquet d'Espanya, amb qui ha guanyat tres medalles d'or en competicions mundials i europees.

Referències 

Jugadors de bàsquet d'Osona
Riuprimerencs